

Aeronautica 
Deutsche Luftsportverband (DLV): organizzazione paramilitare fondata nel 1933 dal neo governo nazista per addestrare i futuri piloti militari per la Luftwaffe.

Sport 
Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV), federazione nazionale tedesca di atletica leggera

Codici 
 DLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Delissaville (Australia)